Mače so lahko:
 Mače, Mače
 Mače, Preddvor
 Mače, Hrvaška,  središče istoimenske občine hrvaške Krapinsko-zagorske županije